Grotowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Grotowski (1933–1999), polnischer Regisseur und Theaterleiter, -methodiker, -theoretiker und -reformer
 Steven Grotowski (* 1982), britischer Beachvolleyballspieler